— японский архитектор, который стоял у истоков движения метаболистов.

Окончил Токийский университет в 1952 году, а затем получил две научные степени — в Мичиганской академии искусств и в Гарвардской школе искусств.

В 1950-е годы работал и преподавал в США. С 1969 по 1992 год возглавлял проектирование жилого квартала Hillside Terrace Complex в Токио. 

В 1993 году ему была вручена Притцкеровская премия. В 2003 году закончил возведение штаб-квартиры телекомпании «Асахи». 

В настоящее время занят проектированием нового здания ООН, одной из башен Всемирного торгового центра и транспортного центра в Тайбэе.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт архитектурного бюро Маки
 Биография Маки на archi.ru

Архитекторы Японии
Архитекторы-модернисты
Архитекторы-метаболисты
Лауреаты Притцкеровской премии
Лауреаты Императорской премии Японии
Члены Американской академии искусств и литературы
Лауреаты премии Асахи
Награждённые Золотой медалью Международного союза архитекторов